Das BRD Bucharest Open 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Bukarest. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 17. bis 23. Juli 2017 statt.

Titelverteidigerinnen waren Simona Halep im Einzel und die Paarung Jessica Moore/Varatchaya Wongteanchai im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BRD Bucharest Open 2017 fand vom 15. bis 17. Juli 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Bukarest